Alberto IV, Conde de Habsburgo (morto em 1239)
Alberto IV de Mecklenburgo (ca. 1363-1388)
Alberto IV da Áustria (1377–1404)
Alberto IV de  Anhalt-Köthen (morto 1423)
Alberto IV de Meissen (1443–1500)
Alberto IV da Baviera (1447–1508)
Alberto IV, Duque de Saxe-Eisenach (1599–1644)

Ver também 

Desambiguações de antropônimos